«Японская группа» () — неофициальное название политической группы в Парламенте Греции в 1906—1908 годах.

Название 
Группа была сформирована в июне 1906 года после парламентских выборов того же года. Неофициальное название ей дал журналист Власис Гаврилидис в своей статье в газете «Акрополь» от 10(23) февраля 1907 года, где он сравнил их порыв с упорством японских солдат во время русско-японской войны.

Члены 
Членами группы были:
 Стефанос Драгумис, депутат от префектуры Аттики и Беотии, партия Харилаоса Трикуписа.
 Димитриос Гунарис, независимый депутат от Ахеи, первоначально баллотировался от партии Георгиоса Теотокиса.
 Петрос Протопападакис, депутат от Киклад, партия Теодороса Дилиянниса.
 Хараламбос Возикис, независимый депутат от Кинурии, первоначально баллотировался от партий Дилиянниса и Александроса Заимиса.
 Апостолос Александрис, независимый депутат от префектуры Кардица, был впервые избран в 1906 году.
 Эммануил Репулис, депутат от префектуры Эрмионида, партия Дилиянниса.
 Андреас Панайотопулос, депутат от Эйялии.

Пожилой Драгумис был почётным руководителем группы, но её настоящей движущей силой был Димитриос Гунарис, молодой юрист, получивший образование во Франции и Германии и находившийся под влиянием социального законодательства Бисмарка. Протопападакис был инженером. На протяжении всей своей политической карьеры он оставался близким соратником Гунариса. Возикис был известен тем, что уже в возрасте 27 лет он был избран в парламент.

В группу входили члены разных партий и политических кругов. Это являлось препятствием на пути создания отдельной политической партии. Однако сами члены «японской группы» никогда не предпринимали серьёзных попыток объединиться в настоящую массовую партию, прежде всего, по причине нежелания Гунариса взять на себя роль лидера.

Цели 
Главной заботой «японцев» был политический кризис в Греции, который привёл к банкротству государства в 1893 году, поражению в греко-турецкой войне 1897 года и введению впоследствии международного финансового контроля. «Японцы» критиковали политический класс и бесполезное чередование партий. Они предлагали радикальные программы модернизации и придерживались антиэлитистской и антикоррупционной риторики, направленной на защиту моральных ценностей.

Прекращение деятельности 
Группа прекратила своё существование, когда в июне 1908 года премьер-министр Георгиос Теотокис предложил правительственные посты Гунарису, Протопападакису и Репулису, в результате чего первые два согласились. Гунарис стал министром финансов, но в связи с жёсткой критикой от своих бывших соратников во время обсуждения бюджета он подал в отставку.

Несмотря на то, что «японская группа» не достигла своих целей, тем не менее, она стала предвестником политической реформы, последовавшей после восстания в Афинах в 1909 году и прихода к власти Элефтериоса Венизелоса.

Примечания

Литература 
 Τάσος Βουρνάς, Ιστορία της νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας, εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα 1997, Τόμος Α΄
 

История Греции
1900-е годы в Греции
Политика Греции